Duomo di San Lorenzo – Genova
 Duomo di San Lorenzo – Grosseto
 Duomo di San Lorenzo – Mestre
 Duomo di San Lorenzo – Perugia
 Duomo di San Lorenzo – Pescantina
 Duomo di San Lorenzo – Tivoli
 Duomo di San Lorenzo – Viterbo

Pagine correlate 

Basilica di San Lorenzo
Cattedrale di San Lorenzo
Chiesa di San Lorenzo